L'abondance naturelle est le pourcentage en nombre d'atomes, pour un élément donné, de chacun des isotopes par rapport à l'ensemble des isotopes (naturels) trouvés sur une planète ou une étoile. Cette notion est donc relative à la matière considérée, étoile, planète, et dans le cas de la Terre, réservoir ou roche considérés.

La somme des masses atomiques de chacun des isotopes, pondérées par leur abondance naturelle, donne la masse atomique moyenne de l'élément, telle qu'on la trouve dans le tableau périodique. La référence choisie, rarement indiquée, est en général l'estimation de la Terre globale (Terre solide plus atmosphère-océans), mais parfois aussi celle pour la croûte continentale.

Exemple 
L'abondance naturelle (AN) de l'isotope Pb vaut 52,4 %. Donc, au sein d'une population de  atomes de plomb, il devrait y avoir environ  atomes de plomb 208.

Articles connexes 
 Abondance des éléments dans la croûte terrestre

Atome